Борис Маркович Коган (8 февраля 1940 — 25 декабря 1993) — американский, ранее советский шахматист, международный мастер (1982).

Борис Коган выигрывал чемпионат СССР среди юниоров в 1956 и 1957 годах. Работал преподавателем шахмат перед эмиграцией в США (1981).

В составе сборной Украинской ССР бронзовый призер командного чемпионата СССР 1969 г.

3 раза участвовал в чемпионатах США по шахматам. Выигрывал чемпионат штата Джорджия (США) 9 раз, в том числе 7 раз подряд (1980—1986, 1988, 1992).

Ссылки 

 
 

Шахматисты СССР
Шахматисты США
Умершие от колоректального рака
Иммигрировавшие в США из СССР